Перишор има више значења:

 Перишор (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Перишор (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Општина Перишор (Долж), општина у округу Долж у Румунији